«Инкерин Лиитто» (, «Ингерманландский союз») — российское общество ингерманландских финнов.

История 
Образовано 15 октября 1988 года в посёлке Тайцы (Ленинградская область), получило официальную регистрацию в 1989 году.

В конце февраля 1998 года общество возобновило издание газеты «Инкери», выходившей ранее в 1884—1917 годах в Санкт-Петербурге и в Финляндии в 1922—1928 годах.

«Инкерин Лиитто» организует курсы обучения финскому языку, а также совместно с Евангелическо-лютеранской церковью Ингрии проводит ежегодные празднования Юханнуса ().

Численность организации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивается около 3,5 тыс. человек (2012). На 2012 год активисты общества «Инкерин Лиитто» были объединены в 20 местных отделений, ещё 7 отделений были расположены в других регионах России.

Первым председателем общества в марте 1989 года стал Пааво Парккинен. Затем общество возглавлял Виктор Хюренен. С 1996 по 1998 год председателем общества был Леонид Андреевич Гильди. С 1998 по 2018 год председателем общества являлся Кирьянен Александр Иванович. 18 марта 2018 года на съезде «Инкерин Лиитто» председателем был избран Роман Пелли. В марте 2020 года новым председателем был избран Дмитрий Поляков.

Ранее Санкт-Петербургскую организацию «Инкерин Лиитто», объединяющую около 1000 человек, возглавлял Владимир Кокко. В настоящее время Санкт-Петербургскую организацию «Инкерин Лиитто» возглавляет Елена Тикка.

Впервые общество Инкерин Лиитто было создано в Финляндии в 1922 году, как союз беженцев из Советской России. Деятельность общества была прекращена по решению Контрольной комиссии в 1944 году, согласно соглашению о перемирии между Финляндией и Советским Союзом.

Организации ингерманландских финнов существуют также в Финляндии, Швеции (Sveriges Ingermanländska Riksförbund), Эстонии (Eesti Inkerisoomlaste Liit) и российской Карелии (Karjalan Inkerinsuomalaisten Liitto).

Фото

Примечания

Ссылки 
 «Инкерин Лиитто», финская общественная организация
 Официальный сайт «Инкерин Лиитто»
 Устав Инкерин Лиитто

Общественные организации России